Tove bezeichnet:

 Tove (Vorname), einen skandinavischen weiblichen, selten auch männlichen Vornamen
 Tove (Film), einen Film über Tove Jansson von Zaida Bergroth aus dem Jahr 2020
 TOVE (Theaterstück), ein Theaterstück über Tove Jansson von Lucas Svensson, uraufgeführt 2017
 River Tove, einen Nebenfluss des River Great Ouse im Osten Englands
 High Tove, einen Fjell im englischen Nationalpark Lake District
 Mission Tove, die erste Gemeinde der Norddeutschen Mission auf dem Gebiet des heutigen Togo
 TOVE Project (Toronto Virtual Enterprise), ein Informatik-Projekt der University of Toronto

Weiterhin:
 Tove (Togo), eine Ortschaft in Togo